Chamqolū kan syfta på följande platser:

Iran 

 Chagholū-ye Sheydā, ort, Kurdistan, 
 Chamgholū, ort, Kurdistan, 

Robotskapade Iranförgreningar